Наде́жда Замя́тина:

 Замятина, Надежда Александровна (1903—?) — российская художница.
 Замятина, Надежда Юрьевна (урождённая Белаш, р. 1974) — российский географ.